

Biografia 
Laureato in Medicina all'Università di Siena nel 1956 ottiene un posto di assistente all’Ospedale Niguarda di Milano, nel reparto di Chirurgia diretto dal Professor Austoni. Rientra come assistente volontario nella Clinica Chirurgica di Siena e si specializza in Urologia, Anestesiologia e Chirurgia Vascolare.

Trasferitosi alla Cattedra di Patologia Chirurgica a Genova, diviene assistente del Prof. Tosatti e sotto la sua direzione acquisisce la “Libera docenza in Patologia Chirurgica, Semeiotica Chirurgica e Propedeutica Clinica”, attività che svolge presso l’Università di Genova.

Vince un concorso all’Ospedale Bassini di Milano nel 1963 ed acquisisce l’idoneità nazionale per il Primariato di Chirurgia.

Nel 1964 vince un concorso per il Primariato di Urologia ad Arezzo, dove ha esercitato fino alla pensione.

Frequenta, alla Salpetriere di Parigi, la divisione di Urologia del professor Renè Kuss perfezionando la chirurgia dell’uretere e della giunzione pielo-ureterale e fa i primi approcci con la chirurgia endoscopica sotto la direzione dei dottori Fourcade e Mathieau e la "importa" in Italia, fino ad allora sconosciuta.

Segue la chirurgia endoscopica di Blandy in Inghilterra e frequenta assiduamente le sale operatorie del prof. Matouscheck, di Reuter e Mauermayer in Germania, collaborando anche con endoscopisti come Barnes, Morera, Sifuentes, Rivero, Valdivia, Vicente. 

I “past president” Morera e Segura, lo chiamano nel 1991 alla presidenza della Società Internazionale di Chirurgia Endoscopica Urologica (ISUE): a Firenze, nel 1993, conclude il suo mandato presidenziale organizzando il “6º Congresso Triennale Mondiale di Endourologia, Chirurgia Endoscopica Urologica e Litotrissia”.

Attività didattico/divulgativa 
Autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche per acquisire la Libera Docenza, ha continuato a pubblicare oltre 600 lavori, molti filmati e alcuni trattati di urologia.

Innovativo per l'epoca il suo trattato digitale in lingua inglese di "ENDOUROLOGY ON CD-ROM" edito da Takeda, in collaborazione con il Dottor Roberto Benelli, corredato di 54 video clip di tecnica chirurgica.

La pubblicazione "Atlas of endoscopic urological surgery", corredata da 2284 fotografie a colori sequenziali che illustrano vari passaggi tecnici di chirurgia endoscopica, è da considerarsi unica nel suo genere in ambito endoscopico urologico.

Ha partecipato a trasmissioni radio televisive su vari temi medico/urologici su Rai 1 e Rai 3.  Negli anni '70, prima dei suoi broadcast nazionali, aveva già presentato filmati di interventi endoscopici, da lui realizzati, su reti televisive locali come Tele Onda e Tele Etruria, nella sua città natale.
Arezzo, durante il suo primariato, era divenuta sede di periodici corsi di aggiornamento su argomenti urologici che spaziavano dalla diagnostica alla tecnica chirurgica, dalla computerizzazione nei vari settori fino allo studio e realizzazione di tecniche d’illuminazione e ripresa tv.

Il Prof. Paoletti è stato l’ideatore di corsi superiori di chirurgia urologica per specialisti (Giornate Urologiche Aretine) trasmessi in diretta TV a circuito chiuso, della durata di quattro giorni, due volte l’anno, facendo formazione specialistica insieme a grandi personaggi italiani e stranieri (come Costantini, Rocca Rossetti, Pisani, Pavone Macaluso, Pansadoro, Teillac, Le Duc, Rivero, Reuter, Valdivia, Vicente, Mauermayer e molti altri). I corsi consistevano nella trasmissione d’interventi chirurgici a cielo aperto ed endoscopici, in diretta televisiva a circuito chiuso, con commento, considerazioni e critiche dalle sale operatorie ad un palazzo dei congressi, dove presenziavano centinaia di partecipanti.

L'intuizione del Prof. Paoletti è stata di realizzare le condizioni per cui, con riprese tv dettagliate e partecipazioni prestigiose di docenti, la tecnica operatoria fosse alla portata di tutti coloro che volessero apprenderla, senza l’ostacolo di dover vedere da lontano, da dietro le spalle dell’operatore o addirittura (nel caso della chirurgia endoscopica) di non poter vedere nulla.  Allo stesso tempo si poteva scambiare idee con chi stava operando in tutta sicurezza e tranquillità, così permettendo una maggiore comprensione dei passaggi di tecnica chirurgica.

Attività scientifica 
La Siemens Medical ha fabbricato, in Germania, esplicitamente per il Prof. Paoletti, la “Sicolor K 80”, prima telecamera specifica per l'endoscopia, che pesava solo 750 g.  Precedentemente il Prof. Paoletti, per ottenere immagini di un buon livello qualitativo, utilizzava una telecamera professionale da 7 kg che obbligava all’impiego di adattatori complessi, rendendo gli interventi di difficile esecuzione.

Con queste prime esperienze ad Arezzo, il Prof. Paoletti apre la strada alla “Armchair Surgery” con monitoraggio su schermo TV, che poi porterà alla chirurgia robotica, con le ultime generazioni di telecamere che pesano solo pochi grammi e si adattano direttamente alle ottiche endoscopiche, fino addirittura a giungere alla visone tri-dimensionale del campo operatorio.

Ha progettato e realizzato nel tempo, con la collaborazione dell’Ing. Gallorini, strumenti ed apparecchi di monitoraggio per interventi endoscopici (MoniTUR), regolarmente brevettati. 
In campo diagnostico urologico, il Prof. Paoletti realizza per primo l’ecografia dinamica monitorizzata e registrata su supporto video per controlli intraoperatori e per la diagnostica di patologie motorie di escrezione e secrezione delle vie urinarie. Questi studi hanno reso evidenti patologie del transito delle urine nella ostruzione pielo-ureterale, nelle stenosi dell’uretere, nell’ureterocele, e genericamente nelle ostruzioni delle vie escretrici e nella incontinenza urinaria femminile e maschile. Ha esposto questi contenuti in una relazione al Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR Roma).

È stato il primo ad impiegare l’ecografia endocavitaria nel monitoraggio e nella “stadiazione” dei tumori vescicali con sonde ruotanti transuretrali.

Ha inventato una nuova tecnica per il trattamento radicale endoscopico del carcinoma vescicale e prostatico, e una tecnica endoscopica nel trattamento dell’ureterocele.

Pubblicazioni/Opere 
 
Autore di un trattato sul carcinoma vescicale.

Autore di un trattato sul carcinoma prostatico.

Autore, per la sezione di chirurgia endoscopica del “Trattato italiano di urologia” coordinato dal Professor Michele Pavone Macaluso.

Autore per la sezione chirurgia endoscopica nel “Trattato di urologia” del Prof. Rocca Rossetti in fase di pubblicazione (UTET).

Autore, insieme al Dottor Benelli, di un trattato di chirurgia urologica su CD-rom in inglese, corredato da 54 video-file che illustrano la tecnica chirurgica endoscopica urologica, primo ed unico trattato del genere in epoca antesignana (sponsorizzato, pubblicato e distribuito dalla ditta farmaceutica giapponese Takeda).

Autore, insieme al Dottor Papini, di un libro umoristico urologico a vignette, tradotto in varie lingue. Nota interessante è che in alcune scenette ha previsto cose che, molti anni dopo, si sono veramente realizzate.

Autore del trattato di chirurgia endoscopica sotto forma di Atlante (Atlas of Urologic Endoscopic Surgery) corredato da 2284 fotografie sequenziali endoscopiche (sponsorizzato e pubblicato dalla ditta farmaceutica Smith Kline Beecham).

Co-autore di un trattato di chirurgia laparoscopica del surrene con il Prof. Giorgio Guazzoni.

Autore di trattati scritti e video, riguardanti il carcinoma prostatico e il carcinoma vescicale.

Autore di un trattato di ultrasonografia urologica redatto dal Prof Begani Provinciali.

Autore, insieme al Dottor Tenti, del trattato“Ultrasonographie” redatto dalla ditta Brüel e Kijer.

Autore del trattato “Ultrasound in Urology” edito da Saad Khoury MD.

Autore di un trattato di chirurgia endoscopica commissionato dalla casa farmaceutica Schering Italia.

Autore, insieme al Dottor Tenti, dei capitoli sul carcinoma del testicolo, del rene e della prostata sul Trattato di Oncologia del Prof. Pannuti.

Ha tradotto in italiano e presentato, il trattato sull’ipertrofia prostatica benigna del francese Professor Khoury.

Ha scritto la presentazione del “Trattato di Chirurgia Endoscopica” del tedesco Professor Matouscheck.

Ha filmato tutti i suoi interventi urologici in endoscopia e a cielo aperto, organizzando una “cineteca itinerante” a seguito di ogni congresso della SIU, sponsorizzata dalla ditta Menarini, che in aggiunta accoglieva contributi video di molti autori italiani e stranieri.

Con i suoi filmati il Professor Paoletti ha collaborato, per anni, come redattore-autore alla “Video Rivista di Urologia” ideata dal Professor Begani Provinciali di Roma, realizzata in cassette VHS prima e DVD dopo.

Ha fondato ad Arezzo, presso la Divisione di Urologia dell’Ospedale cittadino, l’Associazione Promozionale Attività Urologiche (APAU), con la quale ha organizzato congressi, riunioni scientifiche, corsi interattivi, lezioni magistrali, videoteche e altre attività di formazione nel campo urologico.

Ha tenuto come docente lezioni di chirurgia presso l’Università di Genova e lezioni di chirurgia e urologia presso l’Università di Siena, dove ha fatto parte del corpo insegnante per la Specializzazione in Urologia.

Per alcuni suoi assistenti ed allievi tirocinanti ha realizzato tesi di laurea in Medicina e di specializzazione in Urologia e Radiologia (diagnostica per immagini ecografiche urologiche).

Onorificenze 
È stato Presidente della Società Internazionale di Chirurgia Endoscopica Urologica (ISUE) dal 1990 al 1993 e associato sostenitore dell’American Urological Association.

È stato invitato nel 1992 dal Dottor Gu, Ministro della Salute, e dal Dottor Wu, Presidente dalla Società Cinese di Urologia, a Pechino, per trattare della chirurgia endoscopica della prostata.

Socio della Società Internazionale di Urologia, della Società Europea di Urologia, della Società Siculo-Calabra di Urologia, Società di Urologia dell’Italia centro meridionale e delle isole, della società “Toscana Urologia” e della Società Italiana di Urologia di cui è stato segretario della sezione “Chirurgia endoscopica”.

Ha presenziato a quasi tutte le sedute congressuali delle varie associazioni e società facendo relazioni, comunicazioni, lezioni magistrali, e presentando i filmati da lui realizzati.

La SIU, nella sezione storica, sotto il nome “Dal lume di candela alla luce del sole “gli ha dedicato una bacheca dove sono conservate le strumentazioni tecniche televisive per le riprese endoscopiche da lui impiegate.

Membro dell’Accademia dei Fisiocritici a Siena.

Membro dell’Accademia Petrarca ad Arezzo.

Membro del comitato di onore della Fondazione Guido d’Arezzo.

Consulente per le ditte Storz e Movi di apparecchiature, ottiche fotografiche e strumentazioni per la chirurgia endoscopica, consulente per la ditta Bard per liquidi d’irrigazione impiegati in urologia, consulente della ditta Bruel &Kijer per gli apparecchi di ultrasonografia.

Nella sua città è stato onorato del premio “Chimera Città di Arezzo” nel 1991.

È stato nominato Cavaliere dell'Ordine "al merito" della Repubblica italiana nel 1971 e Commendatore  "al merito" della Repubblica italiana nel 2002.

Bibliografia 

·     FASCICOLO DELLE PUBBLICAZIONI depositato presso l’Università di Genova Facoltà di Medicina per acquisire la Libera Docenza comprendenti pubblicazioni di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare (Chirurgia delle arterie vene e linfatici) Chirurgia urologica, Anestesiologia

·     PUBBLICAZIONI AGLI ATTI dell’Accademia dei Fisioterapici a Siena su argomenti di Anestesiologia, Urologia, Chirurgia Generale e studi su tecniche di valutazione circolatoria,linfografia, flebo grafica e del circolo arterioso con metodi reo grafici (tecnica nuova e originale sul rene)

·     “CHIRURGIA NON INVASIVA IN UROLOGIA" - Conferenza di PAOLETTI PIER PAOLO PUBBLICATA ACCADEMIA PETRARCA, AREZZO 1967

·     PUBBLICAZIONI DOCUMENTATE (ATTI DEI CONGRESSI DAL 1956 AL 1994)

Società Internazionale di Chirurgia

American Urological Association

Società Internazionale Chirurgia Endoscopica Urologica

Società Italiana di Urologia

Società Europea di Urologia

Società Internazionale di Urologia

Società di Urologia Centro Meridionale e delle Isole

Società Siculo Calabra di Urologia

Toscana Urologia

Società Italiana di Ecografia Urologica e Nefrologica

·     STORIA DELL'UROLOGIA TOSCANA - M. Rizzo*, D. Lippi, M. Castigli  *Clinica Urologica I, Associata di Storia della Medicina, Università di Firenze          

https://www.toscanaurologia.it/storia-tur/storia_urologia.htm?sm=0

·      SOCIETÀ ITALIANA DI UROLOGIA - Sezione storica diretta da Renato Jungano -PAOLETTI PIER PAOLO Primario emerito di urologia, Arezzo

Dal lume di candela alla luce del sole

https://renatojungano-urologo.it/pier-paolo-paoletti/

BACHECA DI STRUMENTAZIONI E COMMENTARIO DEL PROF PIER PAOLO PAOLETTI

·     RIVISTA ITALIANA DI VIDEO-UROLOGIA - Organo Ufficiale della Società di Urologia dell’Italia Centro-Meridionale e delle Isole

Renzo Begani Provinciali/Direttore responsabile - Paoletti Pier Paolo/Redazione

PAOLETTI PIER PAOLO:  Editore di numerosi video di tecnica chirurgica urologica

·    VIDEOTECA ITINERANTE APAU - (ASSOCIAZIONE PROMOZINALE ATTIVITA’ UROLOGICHE)

FONDATA NEL 1987 E DIRETTA DA PIER PAOLO PAOLETTI PRESSO LA DIVISIONE DI UROLOGIA OSPEDALE DI AREZZO

Realizzata e disponibile nei formati: VHS, SUPER VHS, U-Matic e Betacam, aperta e ampliabile, oltre alle registrazioni del Prof Paoletti,

a tutti gli urologi italiani e stranieri- SPONSOR MENARINI

·     CORSI SUPERIORI DI CHIRURGIA UROLOGICA

In diretta TV da Sale Operatorie Urologia Ospedale Arezzo a Salone Palazzo Congressi Arezzo

Corsi semestrali dal 1987 

PAOLETTI PIER PAOLO (Direttore ed Operatore)

con la collaborazione di molti urologi italiani e stranieri (Rocca Rossetti, Costantini, Pisani, Belgrano, Pavone Macaluso,Pansadoro, Breda, Matouschek, Rivero, Reuter, Valdivia,Vicente, Mauermayer e molti altri)

·    “1st EUROPEAN CONFERENCE ON INFORMATICS TEACHING AND UROLOGY”

PAOLETTI PIER PAOLO OSPEDALE DI AREZZO, ITALIA

Pavia, Italy November 20-21, 1989

Atti del Congresso

·    ENDOUROLOGY ON CD-ROM

EDITORS:   PAOLETTI & BENELLI

EDIZIONI I.P.E. MULTIMEDIA FIRENZE

PRESENT AND FUTURE IN THERAPY N°1,1997

SPONSOR Takeda

·     UROLOGIA ONCOLOGICA SU CD ROM: IL CARCINOMA DELLA VESCICA

EDITORI:Benelli e Gavazzi

CONTRIBUTORI:   William R. Fair

Guido Dalbagni

Alain Le Duc

Pier Paolo Paoletti

Michele Pavone Macaluso

Sergio Dini

Riccardo Paolini

Andrea Chiavacci

Ilario Menchi

Edizioni I.P.E. Multimedia Firenze 1996 -Sponsor IPSEN

·     TRATTATO DI UROLOGIA  a cura di Michele Pavone Macaluso

PAOLETTI PIER PAOLO contributore

LA CHIRURGIA ENDOSCOPICA UROLOGICA

UTET 1995

·     TRATTATO ITALIANO DI UROLOGIA UTET  a cura di Salvatore Rocca Rossetti (in fase di pubblicazione)

PAOLETTI PIER PAOLO contributore

CHIRURGIA NON INVASIVA ENDOSCOPICA IN UROLOGIA

·     DAY SURGERY IN UROLOGIA - Benelli Gavazzi Chiti EDITORI

PAOLETTI P.P.

TRATTAMENTO DELLA IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA IN DAY SURGERY CON INTERSTITIAL LASER COAGULATION (ILC)

Sponsor Ipsen - edito da Partner-Ship,Prato - Maggio 2000 / con allegato CD

·     MESSA A PUNTO: IPERTROFIA PROSTATICA - EDIZIONE ITALIANA

a cura del prof. PIER PAOLO PAOLETTI

Segretario di redazione Prof. Saad Khoury

Prefazione del Prof. René Kuss  (Presidente della Società Internazionale d’Urologia)

Realizzato in collaborazione con:

SOCIETA’ INTERNAZIONALE DI UROLOGIA

SOCIETA’ EUROPEA DI UROLOGIA

FONDAZIONE INTERNAZIONALE PER L’INFORMAZIONE SCIENTIFICA

ROUSSEL MAESTRETTI Maury-Imprimeur S.A. Juillet 1984

·     SCRITTI IN ONORE DEL PROF.  EGIDIO TOSATTI  (nel 25º anno di Cattedra)

P.P.PAOLETTI, G. PELLICCI - DIVISIONE UROLOGIA USL 23 AREZZO

       LA LINFOADENOGRAFIA INGUINO PELVICA REALIZZATA ATTRAVERSO I COLLETTORI DORSALI DEL PENE

EDIZIONI MINERVA MEDICA Ottobre 1975, Tipografia di Saluzzo

·     HOPES FROM THE THIRD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF UROLOGIC ENDOSCOPY Karlsruhe 1984

PAOLETTI P.P., PAPINI A.

Karl Storz GmbH&Co.  Tuttlingen-Germany Karl Storz Endoscoscopy-America,Inc.  Culver City California 1984

·    IV CONGRESO MUNDIAL DE ENDOUROLOGIA Y ONDAS DE CHOQUE Madrid1986.

PAOLETTI P.P., PAPINI A., E. PEREZ-CASTRO DE ELLENDT

Karl Storz GmbH&Co.  Tuttlingen-Germany Karl Storz Endoscoscopy-America,Inc. Culver City California

IMPRIME:TEDESA.  Depòsito legal:  M-29175-1986 MADRID

·     ENDOSCOPIA UROLOGICA:  TRATTATO IN TRE VOLUMI

TESTI CORREDATI DA 62 FIGURE E SCHEMI E 645 FOTOGRAFIE A COLORI

Prof. PIER PAOLO PAOLETTI - Presidente I.S.U.E.  (International Society of Urologic Endoscopy)

SERVIZIO PROFESSIONALE IN UROLOGIA

1992, Schering-Plough S.p.A., Milano STAMPA CENTRO GRAFICO LINATE

·    ATLAS OF ENDOSCOPIC UROLOGICAL SURGERY

2284 fotografie a colori

Prof. PIER PAOLO PAOLETTI - Presidente I.S.U.E. (International Society of Urologic Endoscopy)

Responsabile Unità Operativa di Urologia, Ospedale S. Donato, USL 23 Arezzo-Italy

Realizzato in collaborazione con SB - Smith Kline Beecham Farmaceutici

STAMPA GRAFICHE MAZZUCCHELLI MILANO, 1993

·    IL CARCINOMA DELLA PROSTATA PER IMMAGINI

Introduzione di Bernardo Torchiana Presentazione di Alfiero Costantini

Roberto Benelli - PRATO

Marco Gavazzi - PRATO

William R. Fair - NEW YORK

Pier Paolo Paoletti - AREZZO

Andrea Chiavacci - FIRENZE

Copyright. IPSEN1993

·     TOP SEMINARS IN UROLOGIA - Seminari patrocinati da Boehriger Ingelheim Italia, Reggello19 e 20 Novembre 1999

P.P. PAOLETTI -

LE STENOSI DELL’URETRA Ruolo dell’endoscopia nella diagnostica e nel trattamento delle lesioni e delle stenosi dell’uretra

P.P. PAOLETTI -

Stent endouretrali

·   VIDEO UROLOGY Italia

Patrocinio Società Italiana di Urologia

Direttore Arthur D. Smith (New York)

Direttore responsabile Paolo Puppo (Pietra Ligure)

PAOLETTI PIER PAOLO, Arezzo, rappresenta l’Italia nel Comitato di redazione internazionale composto da 32 membri

Contributi video per l'edizione riservata MENARINI

·     DIAGNOSI PRECOCE DEL CARCINOMA PROSTATICO - (POSTER CON LE LINEE GUIDA)

PAOLETTI P.P., FRANCALANCI R., PAOLETTI G., MARMORINI N., TENTI S.,

DIVISIONE UROLOGIA OSPEDALE DI AREZZO

LINOLI O.

ANATOMIA PATOLOGICA OSPEDALE DI AREZZO

Schering-Plough S.p.A., MILANO GRAFICHE MAZZUCCHELLI B1556 1.87 MILANO

·     TRATTATO DI ECOGRAFIA UROLOGICA E NEFROLOGICA

A CURA DEL PROF RENZO BEGANI PROVINCIALI - PRESIDENTE S.I.E.U.N.

ATTI DEL 3° CONGRESSO S.I.E.U.N. TORGIANO (PERUGIA) 6-7 DICEMBRE 1985

BEGANI, GUERCINI, MICALI,  Roma

PAOLETTI, TENTI, Arezzo

·    ULTRASOUND IN UROLOGY /  (ECHOGRAPHIE UROLOGIQUE)

Edited by Saad KHOURY M.D., PROFESSOR OF UROLOGY PARIS, FRANCE

In collaboration With

SOCIETE INTERNATIONALE D’UROLOGIE

EUROPEAN SOCIETY OF UROLOGY

INTERNATIONAL FOUNDATION FOR SCIENTIFIC INFORMATION

Bruel & Kiaer

P.P. PAOLETTI M.D., PROFESSOR OF UROLOGY AREZZO, ITALIE CONTRIBUTOR

IV.KIDNEY

IV.1.  THE NORMAL KIDNEY:

TYPICAL AND LESS TYPICAL ASPECTS

Presses de Maury-Imprimeur S.A. 45330 Malesherbes France juillet 1985

·    CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DEL SURRENE

PIER PAOLO PAOLETTI - UROLOGIA OSPEDALE AREZZO PATRIZIO RIGATTI - UROLOGIA OSPEDALE S. RAFFAELE MILANO

GIORGIO GUAZZONI, FRANCESCO MONTORSI, MICHELE DE ANGELIS

CON LA COLLABORAZIONE DI: AUTOSUTURE ITALIA  -  BIEFFE MEDITAL - D.M.O.  - NEOPHARMED

GIORGIO NADA EDITORE - ARTI GRAFICHE ALMA S.r.l GIUGNO 1996

·    CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELLA URETRA

MEETING EUROPEO Organizzato da Barbagli Guido AREZZO, 26-27 OTTOBRE 2001

PIER PAOLO PAOLETTI CENTRO CHIRURGICO TOSCANO AREZZO, UROLOGIA

30 ANNI DI ENDOSCOPIA DELLA URETRA: IL MIO INSEGNAMENTO

·     IN OCCASIONE DEL 77°COMPLEANNO DEL PROF H.J. REUTER

Direttore Divisione Urologia Augusto Rippa MONZA 21 ottobre 2000

PAOLETTI PIER PAOLO: I MAESTRI ED I LORO ATLANTI DI ENDOSCOPIA UROLOGICA

·     SOCIETA’ CINESE DI UROLOGIA  At the invitation of CHIEH PING WU Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, China

PAOLETTI PIER PAOLO PRESIDENTE I.S.U.E.

THE MEDICAL AND SURGICAL TREATMENT OF THE B.P.H.

PECHINO 12 OTTOBRE 1992 Organizzazione S.P.A.  Milano

·     SERVICIO DE UROLOGIA del Hospital Clinico Universitario “LOZANO BLESA”

Zaragoza 12 y 13 febrero1992

Jefe: José Gabriel Valdivia-Uria

PAOLETTI PIER PAOLO: Chirurgia endoscopica delle patologie prostatiche

·     X° CURSO INTERNATIONAL DE CIRURGIA ENDOUROLOGICA

Servicio de Urologia del Hospital Clinico Universitario “LOZANO BLESA”

Zaragoza19-21 febbraio 2001

Jefe: José Gabriel Valdivia-Uria

PAOLETTI PIER PAOLO: La chirurgia endoscopica radicale del carcinoma prostatico

·     II° MEETING URO-ONCOLOGICO -  FANO 18 - 19 giugno 1998

PAOLETTI PIER PAOLO

Stadiazione dei tumori vescicali con sonda ecografica ruotante endocavitaria trans uretrale e loro trattamento endoscopico (tecnica originale innovativa)

·     CORSI INTERNAZIONALI DI AGGIORNAMENTO IN UROLOGIA Copanello (Catanzaro) diretti da Pietro Lanza e Fausto Orestano dal 1981, con cadenza triennale

PIER PAOLO PAOLETTI

Atti dei Corsi con relazioni, comunicazioni, video di tecnica chirurgica endoscopica

·     TRATTATO DI CLINICA ONCOLOGIA - FRANCO PANNUTI EDITORE

PIERPAOLO PAOLETTI, STEFANO TENTI CONTRIBUTORI

LE NEOPLASIE DE RENE, DELLA PROSTATA E DEL TESTICOLO

EDITORE PICCIN-NUOVA LIBRERIA 1986

Note